PDGF ist eine Abkürzung für:

 Platelet Derived Growth Factor in der Biologie
 Power Data Grapple Fixture, ein Bauteil an der Internationalen Raumstation

PDGF